Denar steht für:

 eine römische Münze, siehe Denar (Rom)
 eine mittelalterliche und neuzeitliche Münzbezeichnung in Europa, meist als lateinisches Synonym für den Pfennig
 die Währung Nordmazedoniens, siehe Mazedonischer Denar

Siehe auch:
 Denaro
 Dinar (Begriffsklärung)